Jan Kalinowski kan syfta på:

* Jan Kalinowski (1857–1941), polsk zoolog, verksam i Peru
 Jan Kalinowski (född 1982), polsk violoncellist och musikpedagog